Манвил има више значења:
 Манвил (Њу Џерзи)
 Манвил (Вајоминг)